Asistent auditora je fyzická osoba zapsaná do seznamu asistentů auditorů vedeném Komorou auditorů České republiky, která splňuje podmínky stanovené zákonem o auditorech.

Zákonné požadavky 
Komora zapíše na žádost do seznamu asistentů auditora fyzickou osobu, která
je svéprávná,
je bezúhonná,
získala vzdělání, které je potřebné pro přijetí na vysokou školu, nebo rovnocenné vzdělání. 

Auditing